

Geografia de Portugal 
Moledo (Caminha) — antiga freguesia
Moledo do Minho —  praia na foz do rio Minho
Moledo (Castro Daire) — freguesia
Moledo (Lourinhã) — antiga freguesia
Achada do Moledo — sítio da freguesia da Boaventura, Madeira
Caldas de Moledo — estância termal no município de Peso da Régua
Apeadeiro de Caldas de Moledo — na Linha do Douro

Ver também
Molledo — município da Cantábria, Espanha

Desambiguações de topônimos